Astronarium – cykl polskich popularnonaukowych i dokumentalnych programów telewizyjnych o astronomii i badaniach kosmosu. Kolejne odcinki są poświęcone wybranemu tematowi, o którym opowiadają polscy naukowcy z różnych ośrodków naukowych, specjalizujący się w danym zagadnieniu. Odcinki mają po około 23 minuty. Seria była po raz pierwszy emitowana na antenie TVP Regionalna w marcu i kwietniu 2015 r. oraz równolegle w internecie. Ogólnopolska premiera pierwszego odcinka nastąpiła 2 marca 2015 r. Odcinki drugiej serii emitowane były od września 2015 r. do marca 2016 r. co dwa tygodnie w soboty o godz. 17.00 na TVP3 (po zmianie nazwy kanału z TVP Regionalna), a dodatkowo powtórki odcinków pokazywane są w TVP Polonia. Premierowe emisje odcinków trzeciej serii rozpoczęły się w kwietniu 2016 r. w TVP3. Od września 2016 r. program wszedł dodatkowo na antenę TVP1 (soboty) oraz pozostał na TVP3 (środy) i TVP Polonia. Od maja 2017 r. emitowana jest kolejna seria premierowych odcinków na antenie TVP3 (środy).

Producentami "Astronarium" są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Telewizja Polska, ze wsparciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsza seria liczyła 8 odcinków, dwie kolejne miały po 13 odcinków, powstały dwie kolejne serie po 20 odcinków, szósta seria emitowana w latach 2021-2022 liczyła 25 odcinków, a najnowsza siódma seria ma liczyć 25 odcinków emitowanych w latach 2022 i 2023. Skumulowany zasięg emisji na antenach TVP przekracza pół miliona widzów (parametr RCH).

"Astronarium" jest także dostępne na YouTube, gdzie 23 października 2020 r. przekroczyło 100 tysięcy subskrypcji, a 18 października 2020 r. najpopularniejszy z odcinków przekroczył milion wyświetleń.

15 stycznia 2018 r. "Astronarium" zostało zwycięzcą konkursu Popularyzator Nauki 2017 w kategorii "Media", zorganizowanego przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2020 r. otrzymało nagrodę Silver YouTube Creator Award.

Seria 1 
Lista odcinków:

Seria 2 
Lista odcinków:

Seria 3 
Lista odcinków:

Seria 4 
Lista odcinków:

Seria 5 
Lista odcinków:

Seria 6 
Lista odcinków:

Seria 7 
Lista odcinków:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa "Astronarium"
 Odcinki dostępne do obejrzenia w internecie
 Kanał "Astronarium" na YouTube z archiwum odcinków

Polskie programy telewizyjne
Telewizyjne programy popularnonaukowe